Mbanza Congo kan syfta på följande platser:

Angola 

 Município M'banza Congo, kommun, Zaire, 
 Mbanza-Kongo, provinshuvudstad, Zaire, 

Robotskapade Angolaförgreningar